Список премьер-министров Египта приведён с момента создания данной должности, то есть с 1878 год по настоящее время. после того, как Хедив Исмаил-паша согласился передать свои полномочия кабинету, построенной по образцу Европы. Таким образом, Нубар-паша был первым премьер-министром Египта в современном смысле. В Египте были визиты в традиционном мусульманском стиле. Нынешним премьер-министром Египта является Мустафа Мадбули, с 14 июня 2018 года.

Премьер-министры Египта

См. также 
 Список президентов Египта

Литература 
 Список премьер-министров Египта // Советская историческая энциклопедия т.10 — С.451.

Ссылки 
 Список премьер-министров. Правительство Египта
 Премьер-министры Египта. Александрийская библиотека

Египет
 
Списки:Египет